De Football League Cup 1983/84, om sponsorredenen ook bekend als de Milk Cup, was de 24ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 30 augustus 1983 en eindigde op 28 maart 1984 met de tweede finale in Maine Road in Manchester, die onder leiding stond van scheidsrechter Alan Robinson. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1983/84
Finale League Cup 1984
Engels voetbalkampioenschap 1983/84

Bekervoetbal 1983/84
1984